Linea d'acqua si può riferire a:

la linea di galleggiamento
Waterlinie, linea difensiva olandese